Vania King og Yaroslava Shvedova var forsvarende mester, men King valgte ikke at deltage. Shvedova spillede sammen med Katarina Srebotnik, men de tabte i semifinalen til Ekaterina Makarova og Elena Vesnina.

Makarova og Vesnina vandt finalen med 6–3, 1–6, [10–8] imod Maria Kirilenko og Nadia Petrova.

Seedning

  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (Mester)

  Maria Kirilenko /  Nadia Petrova ''(Finale)

<li>  Nuria Llagostera Vives /  Sania Mirza (Kvartfinale)

<li>  Yaroslava Shvedova /  Katarina Srebotnik (Semifinale)

Kampe

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3

| RD1=Første runde

| RD2=Kvartfinale

| RD3=Semifinale

| RD4=Finale

| RD1-seed01=1

| RD1-team01= E Makarova  E Vesnina

| RD1-score01-1=6

| RD1-score01-2=6

| RD1-score01-3= 

| RD1-seed02= 

| RD1-team02= N Grandin  V Uhlířová

| RD1-score02-1=0

| RD1-score02-2=4

| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC

| RD1-team03= A Frolova  M Gasparyan

| RD1-score03-1=1

| RD1-score03-2=0

| RD1-score03-3= 

| RD1-seed04= 

| RD1-team04= A Rodionova  G Voskobojeva

| RD1-score04-1=6

| RD1-score04-2=6

| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4

| RD1-team05= Y Shvedova  K Srebotnik

| RD1-score05-1=7

| RD1-score05-2=2

| RD1-score05-3=[10]

| RD1-seed06= 

| RD1-team06= A Pavlyuchenkova  L Šafářová

| RD1-score06-1=5

| RD1-score06-2=6

| RD1-score06-3=[5]

| RD1-seed07= 

| RD1-team07= J Craybas  E Hrdinová

| RD1-score07-1=3

| RD1-score07-2=4

| RD1-score07-3= 

| RD1-seed08= 

| RD1-team08= D Jurak  K Marosi

| RD1-score08-1=6

| RD1-score08-2=6

| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 

| RD1-team09= R Kops-Jones  A Spears

| RD1-score09-1=6

| RD1-score09-2=1

| RD1-score09-3=[11]

| RD1-seed10= 

| RD1-team10= A-L Grönefeld  K Peschke

| RD1-score10-1=3

| RD1-score10-2=6

| RD1-score10-3=[9]

| RD1-seed11= 

| RD1-team11= D Kustova  O Savchuk

| RD1-score11-1=3

| RD1-score11-2='''7

| RD1-score11-3=[6]

| RD1-seed12=3

| RD1-team12=

Referencer

 Main Draw

WTA Tour 2012